1540 Kevola – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Kevola – osservatorio astronomico della Finlandia